Яре́менко (в России зачастую изменяется на Ярёменко) — фамилия украинского происхождения. От украинского и польского имени  (сокращённая форма имени Иереми́я, Jeremiasz).

 Яременко, Богдан Васильевич (род. 1971) — украинский дипломат, генеральный консул Украины в Эдинбурге (2006—2008), генеральный консул Украины в Стамбуле (2010—2014).
 Яременко, Валерий Александрович (? — 2011) — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института военной истории Минобороны РФ, автор научных трудов и публикаций на тему Ближнего и Среднего Востока.
 Яременко, Василий Васильевич
 Яременко, Иван Иванович (1907—1945) — советский полковник.
 Яременко, Людмила Леоновна (урождённая Высоцкая, род. 1930) — советская баскетболистка.
 Яременко, Олег Владимирович (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 Яременко, Пётр Никифорович (1857—?) — член I Государственной думы от Подольской губернии, крестьянин.

См. также 
 Ерёменко
 Ярёменко

Примечания